Vias est un nom propre qui peut désigner :

 Vias, une commune française, située dans le département de l'Hérault.
 Balthazar de Vias, un poète latiniste français.